Mark Johnson – filosofo statunitense
 Mark Johnson – hockeista su ghiaccio statunitense
 Mark Johnson – produttore cinematografico statunitense
 Mark Johnson – produttore discografico ed ingegnere del suono statunitense